Paróquia — território e população subordinada eclesiasticamente a um pároco
Freguesia — divisão administrativa que em certos contextos é usada como sinónimo de paróquia
Paróquia (divisão administrativa) — entidade administrativa secular de governo local

Ver também 
condados como os restantes estados
:Categoria:Listas de paróquias das arquidioceses e dioceses do Brasil